Anton Balagué (1912 - 1970), esperantista austríac d'origen català 
 Carles Balagué i Mazón
 Carme Balagué (Barcelona, 1952), actriu coneguda principalment pels seus papers televisius 
 Casa Balagué-Solà, habitatge cantoner a Ulldecona (Montsià) 
 Francesc Balagué i Anglada o Frank Balagué (Figueres, 1902 - ?), empresari restaurador i nacionalista català 
 Laura Balagué Gea
 Maria Cinta Balagué (Barcelona, 1898 - 1985), primera locutora de ràdio de Catalunya 
 Pere Balagué i Martorell (Reus, 1895), empresari i polític català